Donington kan syfta på:

 Donington, Lincolnshire – en ort i Lincolnshire, England
 Donington, Shropshire – en ort i Shropshire, England
 Donington on Bain – en ort i Shropshire, England
 Castle Donington – en ort i norra Leicestershire, England
 Donington Park – en racerbana i Castle Donington sydost om Derby i England
 Download Festival – en tredagars musikfestival som hålls årligen på Donington Park i England
 Live at Donington – ett livealbum av den brittiska heavy metalgruppen Iron Maiden från 1993